Олексій Андронов (*12 грудня 1972, Санкт-Петербург) — російський філолог. Доктор філологічних наук, доцент Санкт-Петербурзького університету і завідувач відділенням балтістики кафедри загального мовознавства філологічного факультету. Іноземний член-кореспондент Академії наук Латвії. Викладає латвійську та литовську мови, теоретичну порівняльну граматику балтійських мов та інші предмети. Голова організаційного комітету щорічних міжнародних конференцій «балтістика в Петербурзі». Член редакційних рад таких журналів, як «Acta Linguistica Lithuanica», «Baltu filoloģija», «Lietvių kalba» і «Vārds un tā pētīšanas aspekti».

Наукові інтереси 

 Теорія і питання сумісності литовської та латвійської мов;
 Акцентологія литовської мови;
 Лексикографія писемних пам'яток історії;

Освіта 

 У 1995 закінчив відділення російської мови і літератури.
 1995 — захист дипломної роботи «Нарис литовської мови. Словозміна».
 1999 — захист кандидатської дисертації «Порівняльна граматика литовської та латвійської мов. Словозміна».
 У 1993-1994 проходив стажування на кафедрі балтійської філології Вільнюського університету.
 У 1996-1997 проходив стажування на кафедрі балтійських мов Латвійського університету.

Нагороди 

 Орден Великого князя Литовського Гедиміна.

Праці 

 Andronovas A. Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas morfologinės akcentologijos požiūriu. // Baltistica, XXX (1), Vilnius, 1995. — pp. 93–100. PreVerAc.pdf (427Kb)
 Andronov A. A Short Grammar of Lithuanian by Therje Mathiassen (Slavica Publishers, 1996, 256 p.). // Res Balticae. Miscellanea Italiana di Studi Baltistici a cura di Pietro U.Dini & Nikolai *Mikhailov. 1997. — pp. 129–140. MathLT_r.pdf (712Kb)
 Andronovs A. Pārdomas par verba locīšanu latviešu valodā. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Rīga, 1997, 51. Sēj., A daļa: Sociālās un humanitārās zinātnes, № 3/4. — 30.-35. lpp. ConjugLV.pdf (498Kb)
 Andronovs A. Par vārda gramatisko raksturojumu vārdnīcā. // Linguistica Lettica 2. Latviešu valodas institūta žurnāls. Rīga, 1998. — 141.-152. lpp. GramInf.pdf (630Kb)
 Andronov A. A Short Grammar of Latvian by Therje Mathiassen (Slavica Publishers, 1997, 236 p.). // Res Balticae. Miscellanea Italiana di Studi Baltistici a cura di Pietro U.Dini & Nikolai Mikhailov. 1998. — pp. 139–158. MathLV_r.pdf (1.02Mb)
 Andronovs A. «Vajadzības izteiksme» latviešu valodas gramatiskajā tradīcijā. 1. daļa (XVII—XVIII gs.). // Baltu filoloģija VIII. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. — 154.-177. lpp. DebHist.pdf (1.34Mb)
 Andronov A., Holvoet A. [review of:] Ceplītis, L., Miķelsone, A., Porīte, T., Raģe, S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga: Avots, 1995, 946 pp. // Linguistica Baltica. International Journal of Baltic Linguistics. Edited by W.Smoczyński. Vol. 7. 1998. Published by the Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych «Universitas», Kraków, 1998. — pp. 303–307. LVPPV_r.pdf (360Kb)
 Andronov A. Some Remarks on the System of Lithuanian and Latvian Conjugation. // Linguistica Baltica. International Journal of Baltic Linguistics. Edited by W.Smoczyński. Vol. 8. 2000. Published by the Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych «Universitas», Kraków, 2000. — pp. 33–47. Conjugat.pdf (760Kb)
 Andronovs A., Krauze-Krūze B. Latviešu valoda cittautiešiem. — электронная публикация
 Andronov A.V. A survey of the case paradigm in Latvian. // Sprachtypologie und Universalienforschung Berlin 54 (2001) 3. Focus on: Typological Approaches to Latvian. Editor: N.Nau. — pp. 197–208. CaseLV.pdf (680Kb)
 Andronovs A. [review of:] E.Soida, S.Kļaviņa. Latviešu valodas inversā vārdnīca. Otrais, papildinātais un labotais izdevums. [Rīga: Raka, 2000] — 396 lpp. // Baltu filoloģija X. Raksti baltu valodniecībā. (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti, 642. sējums.) Rīga, 2001. —184.-187. lpp. Soida_r.pdf (208Kb)
 Andronovs A. [Rec.:] Daina Nītiņa. Latviešu valodas morfoloģija (konspektīvs lokāmo vārdšķiru apskats). Mācību līdzeklis. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. 2001. 109 lpp.; Vilma Kalme, Gunta Smiltniece. Latviešu literārās valodas vārddarināšana un morfoloģija. Lokāmās vārdšķiras: Mācību grāmata. Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 2001. 293 lpp.; Vilma Kalme. Nelokāmās vārdšķiras latviešu literārajā valodā: Mācību līdzeklis. Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 2001. 88 lpp. // Baltu filoloģija XI(1), 2002. — 121.-138. lpp.
 Andronovs A. [Rec.:] Latviešu-krievu vārdnīca. Ap 35000 vārdu / Sastādījusi B. Ceplīte. Rīga: Avots, 2002. — 776 lpp. // Linguistica Lettica 10. Latviešu valodas institūta žurnāls. Rīga, 2002. — 205.-211. lpp. CeplLR_r.pdf (384Kb)
 Rudzīte M. Darbi latviešu dialektoloģijā / atb. red. L. Leikuma, A. Andronovs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2005. — 256 lpp., kartes, krās. il.
 Andronovs A., Leikuma L. Latviešu valodas izlokšņu transkripcijas kopšanas jautājumi // Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti — 1. Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2008. — 107.-116. lpp. LVTran.pdf (564Kb)
 Andronov A., Andronova E. The Latgalian Component in the Latvian National Corpus // LULCL II 2008. Proceedings of the Second Colloquium on Lesser Used Languages and Computer Linguistics (LULCL II) «Combining efforts to foster computational support of minority languages». Bozen-Bolzano, 13th-14th November 2008 / Ed. by Verena Lyding. Bozen-Bolzano: EURAC, 2009. (EURAC book 54) — p. 65-77. LULCL_08.pdf (2469Kb); электронная публикация
 Andronovs A. Latgaliešu literārā valoda leksikostatistikas gaismā // «Ontona Skryndys Latgalīšu gramatikai 100». 1. storptautyskuo latgalistikys konfereņce (Sanktpīterburga, 2008. goda 19.-20. septembris) / Redkolegeja: A. Andronovs, L. Leikuma, I. Šuplinska. — Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2009. — 6.-16. lpp. — (Via Latgalica: Latgalistikys kongresu materiali, I) LexStat.pdf (231Kb)
 Andronovs A. Leikuma L. Par latgaliešu rakstu jeb literārās valodas pareizrunas kopšanu // Baltu filoloģija XVIII(1/2), 2009. — 5.-15. lpp. LGOrthEp.pdf (630Kb)
 Andronovs A. Lingvistiskās un kultūrvēsturiskās informācijas daudzums kā kritērijs valodas un dialekta atšķiršanā // «Centrs i perifereja: perspektivu maiņa». Marijis Andžānis symtgadei. 2. storptautyskuo latgalistikys konfereņce (Rēzekne, 2009. goda 15.-17. oktobris) / Redkolegeja: A. Andronovs, L. Leikuma, N. Naua, I. Šuplinska. — Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2010. — 7.-14. lpp. — (Via Latgalica: Latgalistikys kongresu materiali, II) InfAmoun.pdf (96Kb)

Джерела 
 Сторінка А. В. Андронова на сайті кафедри загального мовознавства СПбДУ 
 Everita Andronova Latviešu valoda Sanktpēterburgas Valsts Universitātē журнал Tagad, 2008: 2, 62.-64. стр.

Доктори філологічних наук Росії
Російські мовознавці
Випускники філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету
Балтознавці